Ignición puede referirse a:

 en química, se refiere al material caliente que espontáneamente combustiona;
 en fusión nuclear, se refiere a las condiciones bajo las cuales un plasma puede mantenerse en reacción de fusión sin la intervención de energía procedente del exterior;
 en procesamiento de semiconductores, la ignición es el proceso de comenzar la generación de un plasma; 
 un sistema de ignición es un método para activar y controlar la combustión de un combustible en una cámara de combustión interna; se emplea en cualquier cámara de combustión: desde las calderas de calefacción hasta las de los cohetes.
 en sistemas aeroespaciales fase de ignición es una de las fases en los movimientos de una nave aeroespacial, la más conocida es la posterior a la cuenta atrás,  en la que los motores comienzan a quemar el combustible almacenado en los tanques para generar el empuje vertical y hacia arriba que permite a la aeronave alcanzar la velocidad de escape para su puesta en órbita. 
 en química ignición de combustibles es uno de los componentes necesarios para producir una reacción química de oxidación que produce una combustión,  junto con un combustible y un comburente. 

